В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Паола Суарес здобула титул, у фіналі перемігши Кароліну Шпрем 7-6(0), 2-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Єлена Докич (чвертьфінал)
  В Звонарьова (півфінал)
  Анна Смашнова (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)

 Кларіса Фернандес (2-ге коло)
 Паола Суарес (переможниця)
 Деніса Хладкова (чвертьфінал)
 Мая Матевжич (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open